Emperius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Emperius (1806–1844), tysk historiker och klassisk filolog
 Johann Ferdinand Friedrich Emperius (1759–1822), tysk museiman